Gellersen bezeichnet

eine Samtgemeinde im Landkreis Lüneburg, Niedersachsen
einen Ortsteil von Aerzen, Landkreis Hameln-Pyrmont, Niedersachsen

Gellersen ist der Familienname von:
 Otto Gellersen (1925–2012), deutscher Politiker